Технічний регламент піротехнічних виробів — затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 839 технічний регламент, що визначає основні вимоги до
безпечності використання піротехнічних виробів з метою захисту життя та здоров'я людей і охорони довкілля.

Технічний регламент піротехнічних виробів розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/23/ЄС від 23 травня 2007 р. про випуск на ринок піротехнічних виробів.

Див також  
 Реєстр технічних регламентів

Посилання 
 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=839-2011-%EF

Піротехніка
Технічні регламенти